Formula 3000 sezona 1999 je bila petnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 1. majem in 25.septembrom 1999.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(3)=diskvalificiran po tretjem mestu DIS=diskvalificiran na treningu

1999 v športu
1999